(465) Алекто () — небольшой астероид главного пояса, который был открыт 13 января 1901 года немецким астрономом Максом Вольфом в обсерватории Хайдельберг в Германии и назван в честь Алекто, богини мщения в древнегреческой мифологии.

См. также 
 Список астероидов (401—500)
 Классификации малых планет

Примечания

Ссылки 
 
 

Астероиды, открытые Максом Вольфом
Астероиды диаметром от 40 до 100 км
Названия астероидов из древнегреческой мифологии